Rozgrywki 1955/1956 były 53 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 13 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniło Zacatepec.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1954/1955:

 Cuautla, Atlas, Zamora

 Marte

W sezonie 1955/1956 występowało 14 drużyn - z drugiej ligi awansowały Cuautla, Atlas i Zamora (liga została powiększona do 14 klubów), natomiast po ostatnim sezonie spadło Marte.

Mistrzem Meksyku został zespół Club León, który skompletował 37 punktów. Tyle samo oczek uzbierało C.D. Oro. Barażowe spotkanie między tymi zespołami zakończyło się wynikiem 4:2 dla Leónu. Królem strzelców został Meksykanin Héctor Hernández z 25 bramkami w 26 meczach (0.96 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1955/1956

LEÓN 4. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1955/1956
1955 w piłce nożnej
1956 w piłce nożnej